Лазарев, Борис:
 Лазарев, Борис Владимирович (род. 1941) — советский и российский кино- и телеоператор.
 Лазарев, Борис Георгиевич (1906—2001) — советский и украинский физик-экспериментатор, лауреат Государственной премии СССР.
 Лазарев, Борис Михайлович (1930—1995) — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Лазарев, Борис Петрович (род. 1946) — бригадир ленинградского завода «Электросила», полный кавалер ордена Трудовой Славы.